Pfersdorf ist der Name folgender Orte:

 Pfersdorf (Arnstein), Ortsteil der Stadt Arnstein, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Pfersdorf (Auma-Weidatal), Ortsteil der Stadt Auma-Weidatal, Landkreis Greiz, Thüringen
 Pfersdorf (Hildburghausen), Ortsteil der Stadt Hildburghausen, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Pfersdorf (Poppenhausen), Ortsteil der Gemeinde Poppenhausen, Landkreis Schweinfurt, Bayern